Kazimierz Kwiatkowski – działacz niepodległościowy, 9 października 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Kwiatkowski (1893–1964) – malarz
 Kazimierz Kwiatkowski (1915–1967) – księgowy i polityk, poseł na Sejm PRL II, III i IV kadencji
 Kazimierz Kwiatkowski (1944–1997) – architekt, konserwator zabytków

Przypisy